Гостовићи могу бити:

 Гостовићи (Завидовићи), насељено мјесто у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Гостовићи (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ